Kennelly ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Edwin Kennelly (1861–1939), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Barbara B. Kennelly (* 1936), US-amerikanische Politikerin
 Brendan Kennelly (1936–2021), irischer Lyriker und Schriftsteller
 Keala Kennelly (* 1978), US-amerikanische Profi-Surferin
 Martin H. Kennelly (1887–1961), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Kennelly (1900–1981), australischer Politiker
 Richard Kennelly (* 1965), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 Kennelly-Heaviside-Schicht, auch E-Schicht genannt, Teil der Ionosphäre der Erde
 Brian Kenneally (* 1975), irischer Straßenradrennfahrer

en:Kennelly